Nomoto bezeichnet:
 ein japanisches Lehen: Nomoto (Han)

Nomoto ist der Familienname folgender Personen:
 Karia Nomoto, Sängerin
 Ken’ichi Nomoto, japanischer Astrophysiker und Astronom
 Miho Nomoto, Schauspielerin
 Reizō Nomoto, Synchronsprecher
 Yasuhiro Nomoto (* 1983), japanischer Fußballspieler
 Yasutaka Nomoto (* 1986), japanischer Fußballspieler